Francisco Reyes es el nombre por el que se conoce a:

 Francisco Reyes Morandé, actor chileno.
 Francisco Reyes Martínez, político español.
 Francisco C. Reyes, político mexicano.